Brovot ist der Familienname von:
 Gisbert Brovot (1928–2016), deutscher Karnevalist
 Thomas Brovot (* 1958), deutscher Übersetzer